Kazan může být:

jméno nebo příjmení osob
 Kazan – japonský císař
 Elia Kazan (1909–2003) – americký spisovatel, scenárista a režisér
 Lainie Kazan (* 1940) – americká herečka
 Vangelis Kazan (1936/8–2008) – řecký herec
 Zoe Kazan (* 1983) – americká herečka, scenáristka a dramatička

ostatní
 Vlčák Kazan – kniha a stejnojmenná postava Jamese Olivera Curwooda
 Barí, syn Kazanův – volné pokračování Curwoodovy knihy Vlčák Kazan
 Kazan Ansat – typ ruského vrtulníku
 Velký a Malý Kazan – kaňon v Národním parku Djerdap
 Kazan (řeka) – řeka v Kanadě
 Kazan – dřívější název tureckého města Kahramankazan

Související články 
 Kazaň
 Kazanka